Peter Whalley ist der Name folgender Personen:

* Peter Whalley (Herausgeber) (1722–1791), britischer Geistlicher, Herausgeber und Autor 
 Peter Whalley (Künstler) (1921–2007), kanadischer Cartoonist und Bildhauer 
 Peter Whalley (Drehbuchautor) (1946–2017), britischer Drehbuchautor